

Aziende 
 Bayerische Flugzeugwerke – sigla con cui erano conosciute ed abbreviate le due aziende aeronautiche che si sono succedute in Germania

Codici 
 bfw – codice ISO 639-3 della lingua bondo